Pittsfield (Illinois), localitat estatunidenca
 Pittsfield (Maine), localitat estatunidenca
 Pittsfield (Massachusetts), localitat estatunidenca
 Pittsfield (Nova Hampshire), localitat estatunidenca
 Pittsfield (Nova York), localitat estatunidenca
 Pittsfield (Vermont), localitat estatunidenca
 Pittsfield (Wisconsin), localitat estatunidenca